John Seeley kan syfta på bland andra:

* John Edward Seeley (1810–1875), amerikansk politiker
 Sir John Robert Seeley (1834–1895), brittisk historiker